Ćwiczenie doskonalące - ćwiczenie taktyczne, którego głównym celem jest ugruntowanie wiadomości, umiejętności i utrwalenie nawyków oraz przygotowanie żołnierzy do bardziej złożonych form szkolenia.

Bibliografia
 
 

Doskonalące